Wheatley (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Wheatley (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Phillis Wheatley
 Wheatley (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire